Coutures (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Coutures (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Coutures (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Coutures (Maine i Loara) – francuska gmina w regionie Kraj Loary